Has Laran steht für:

 Has Laran (Bemori), eine osttimoresische Aldeia in Bemori, Dili
 Has Laran (Camea), eine osttimoresische Aldeia in Bemori, Dili
 Has Laran (Mantelolão), eine osttimoresische Aldeia im Suco Mantelolão, Dili
 Has Laran (Ort, Mantelolão), ein osttimoresischer Ort  in der Aldeia Has Laran im Suco Mantelolão, Dili
 Haslaran, ein Stadtteil im osttimoresischen Suco Comoro, Dili